Hollenhof ist der Name folgender Orte:

 Hollenhof (Gschwend), Hof in der Gemeinde Gschwend im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Hollenhof (Lorch), Wohnplatz in der Stadt Lorch (Württemberg) im Ostalbkreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höllenhof